Název Kamenitý potok má více vodních toků:

 Kamenitý potok (přítok Hamerského potoka, okres Cheb) – pravostranný přítok Hamerského potoka v okrese Cheb
 Kamenitý potok (přítok Hamerského potoka, okres Jindřichův Hradec) – pravostranný přítok Hamerského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Kamenitý potok (přítok Lomné) – levostranný přítok Lomné v okrese Frýdek-Místek
 Kamenitý potok (přítok Merty) – pravostranný přítok Merty v okrese Šumperk
 Kamenitý potok (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy v okrese Ústí nad Orlicí
 Kamenitý potok (přítok Ohře) – pravostranný přítok Ohře v okrese Sokolov
 Kamenitý potok (přítok Račoku) – levostranný přítok Račoku v okrese Frýdek-Místek